Zelenikovo – villaggio della Bulgaria, nel distretto di Plovdiv
 Zelenikovo – villaggio della Bulgaria, nel distretto di Kărdžali
 Zelenikovo – comune urbano della Macedonia del Nord